

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czopy – część wsi Pieniążkowice woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Czopy – część wsi Łukawiec w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy